Към декември 2021 г. дискографията на италианската певица Ариза обхваща 7 студийни албума, 2 компилации, 1 концертен албум, 1 EP и 29 сингъла (+ 7 като гост изпълнителка), към които се добавят 23 музикални видеоклипа.

До 2016 г. музиката на Ариза излиза с лейбъла Уорнър Мюзик Италия. През 2019 г. със сингъла Mi sento bene лейбълът е Шугар Мюзик. От 2020 г. тя основава собствен независим лейбъл - Пипшоу, с който издава сингъла Ricominciare ancora.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Компилации

EP-та

Сингли

Като основен изпълнител

Като гостуваща изпълнителка

Други класирани парчета

Cътрудничество

Музикални видеоклипове

Като главна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Ариза на Allmusic
 Дискография на Ариза на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители